Андрей Алексеевич Чистяков: Чистяков, Андрей Алексеевич (1930—2011) — советский и российский геолог.
 Чистяков, Андрей Алексеевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист.